Кінний спорт на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явивися у 1996.

Медалі 
Станом на 2012.

Кінний спорт на літніх Паралімпійських іграх
Види спорту на літніх Паралімпійських іграх